Las aperturas de Torre Móvil o Torre Extendida (振り飛車 furibisha) en shogi posicionan la torre en el centro o la izquierda del tablero del jugador para apoyar un ataque por allí.

Las estrategias de Torre Móvil utilizadas en partidas de Torre Móvil vs. Torre Estática se encuentran entre las más antiguas de las estrategias de shogi de las que haya registro en los documentos históricos que por primera vez describieron las reglas del shogi alrededor del año 1600.

Descripción

Tipos de Torre Móvil 

Tradicionalmente, Torre Móvil se ha utilizado como una estrategia defensiva para las blancas (gote) contra aperturas de Torre Estática jugadas por las negras (sente). La torre de las blancas puede moverse de manera flexible para contrarrestar ataques de las negras. Estos tipos de aperturas para las blancas se denominan simplemente Torre Móvil (振り飛車 furibisha). A la hora de describir las posiciones de juego de ambos oponentes, el término es Tore Estática vs. Torre Móvil (居飛車対振り飛車 ibisha tai furibisha). En estos juegos, las negras tienen la iniciativa y las blancas construyen rápidamente una defensa encastillando al rey y buscan oportunidades de contraataque.

Por defecto, el término 振り飛車 usualmente asume que el jugador de Torre Móvil juega con las blancas como se jugaba tradicionalmente. Sin embargo, también son posibles posiciones de Torre Móvil para las negras, en cuyo caso se les conoce específicamente como Torre Móvil de Negras (先手振り飛車 sente furibisha).

A partir de sus orígenes defensivos, la forma estándar de jugar aperturas de Torre Móvil es que la jugadora cierre la diagonal del alfil avanzando un peón a la casilla 6f en el caso de las negras o avanzando a 4d en el caso de las blancas. Así pues, la Torre Móvil a veces se denomina Torre Móvil Ordinaria o Torre Móvil Normal (ノーマル振り飛車 nōmaru furibisha) o Torre Móvil Estándar (スタンダード振り飛車 sutandādo furibisha) para contrastarla con las estrategias más nuevas de Torre Móvil que mantienen abierta la diagonal del alfil. En tanto la Torre Móvil tradicional impide intercambios tempranos de alfiles, es descrita como un juego lento (持久戦 jikyūsen) en japonés. Impedir un intercambio de alfiles temprano permite que el jugador de Torre Móvil desarrolle su castillo y su defensa sin necesidad de preocuparse por ser bloqueado por reingresos de alfiles.

El tipo normal tradicional de Torre Móvil contrasta con posiciones de Torre Móvil que permiten que el intercambio de alfiles se produzca en cualquier momento (a menudo temprano en el comienzo del juego), que son conocidas como Torre Móvil con Intercambio de Alfiles (角交換振り飛車 kaku kōkan furibisha) o Torre Móvil con Diagonal de Alfil Abierta (角道オープン振り飛車 kaku michi ōpen furibisha). Entre estas aperturas se encuentran las de Ishida Rápida, Torre Central Alegre, Torre en Cuarta Columna con Intercambio de Alfiles, Torre Opuesta Directa, entre otras.

Torre Móvil Normal 

1. Peón-7f Peón-3d, 2. Peón-2f. Las aperturas Normales empiezan cuando las negras abren la diagonal del alfil (Peón-7f), y luego muestran la intención de jugar Torre Estática (Peón-2f). Las blancas también responden abriendo a su vez la diagonal del alfil. El orden 1. Peón-7f Peón-3d, 2. Peón-2f es el más común, pero, por supuesto, los movimientos pueden ocurrir de manera transpuesta como en 1. Peón-2f Peón-3d, 2. Peón-7f.

2. ...Peón-4d. El juego defensivo tradicional comienza con el cuarto movimiento. Con este movimiento estándar, las blancas impiden un intercambio temprano de alfiles cerrando la diagonal del alfil. Esto permite a las blancas empezar a construir su castillo y desarrollar aún más sus piezas sin tener que preocuparse por reingresos de alfiles que de otra manera serían posibles si la diagonal de alfiles se dejara abierta y las negras iniciaran un intercambio de alfiles.

Estos cuatro movimientos de apertura caracterizan la mayoría de posiciones de Torre Móvil Normal cuando las torres son movidas a diferentes columnas.

A continuación, los movimientos más comunes de las negras consisten en mover la plata derecha hasta la cuarta columna (3. Plata-4h) o seguir avanzando el peón de torre (3. Peón-2e). Si las negras optan por la opción del peón de la torre, las blancas deben responder moviendo el alfil a la tercera columna (3. ...Alfil-3c) para así evitar que las negras ganen un peón en mano a través de un intercambio de peones en la segunda columna.

Doble Torre Móvil 
Doble Torre Móvil (相振り飛車 aifuribisha) se refiere a la clase de aperturas en la que ambos jugadores usan estrategias de Torre Móvil. Los josekis para estas aperturas están menos desarrollados en comparación con muchos de los otros tipos de partidas como Doble Torre Estática (相居飛車 ai-ibisha) y Torre Estática vs. Torre Móvil.

Clasificación de posiciones por columna 
Las estrategias de Torre Móvil se clasifican de acuerdo con la columna (vertical) a la que se mueve la torre. Por lo general, reciben el nombre desde la perspectiva de las blancas, debido a que las estrategias se desarrollaron originalmente como posiciones defensivas por las blancas. Por ejemplo, la apertura de Torre en Tercera Columna recibe el nombre de tercera columna porque cuando las blancas mueven la torre a su posición, termina en la tercera columna (Torre-3b). Si las negras jugaran la misma apertura de Torre en Tercera Columna, entonces la torre negra se movería a la séptima columna (Torre-7h).

La apertura de Torre Opuesta mueve una torre a la misma columna que la torre del oponente. Para las blancas, esta posición de Torre Opuesta es la segunda columna (Torre-2b) mientras que la posición que juegan las negras es la octava columna (Torre-8h). La torre así movida se opone a la torre del oponente.

Torre Central 

Las aperturas de Torre Central (中飛車 nakabisha) ubican la torre en la quinta columna (central).

En otra variante de Torre Central llamada Torre Central Alegre (ゴキゲン中飛車 gokigen nakabisha), la diagonal del alfil se mantiene abierta.

Torre en Cuarta Columna 

Torre en Cuarta Columna (四間飛車 shikenbisha) es una apertura de Torre Móvil en la que la torre se mueve a la cuarta columna en el caso de las blancas y a la sexta columna en el caso de las negras.

Torre en Cuarta Columna con Intercambio de Alfiles (角交換四間飛車 kaku koukan shikenbisha) es una variante agresiva de Torre en Cuarta Columna en la que el jugador de Torre Móvil mantiene abierta la diagonal del alfil permitiendo intercambios tempranos de alfiles al principio del juego.

Sistema Fujii 

El Sistema Fujii (藤井システム fujii shisutemu) es un sistema complejo de desarrollo de piezas, formación de castillos y contraataques que se usa con estrategias de Torre Móvil. Fue inventado por el profesional de shogi Takeshi Fujii (藤井猛). Es particularmente útil contra estrategias de Anaguma de Torre Estática, que antes del desarrollo del sistema Fuiji había comenzado a parecer invencible para jugadores de Torre Móvil.

Torre en Tercera Columna 

Las aperturas de Torre en Tercera Columna (三間飛車 sangenbisha) ubican la torre en la tercera columna en el caso de las blancas y en la séptima en el caso de las negras.

Ishida 

Las aperturas Ishida (石田流 ishida-ryū), que incluyen las variantes Ishida Real (石田流本組 ishida-ryū hon gumi) e Ishida Rápida (早石田 haya ishida), son subcategorías de Torre en Tercera Columna en las que el peón de la séptima columna (en el caso de las negras) o el peón en tercera columna (en el caso de las blancas) avanza a la quinta fila horizontal temprano en la apertura, lo que permite que la torre suba a 7f (o 3d para las blancas).

Torre Opuesta 
 La Torre Opuesta (向かい飛車 mukai bisha) ubica la torre en la octava columna (para las negras) en la posición que originalmente ocupaba el alfil (o en la segunda columna para las blancas).

Torre Móvil de Finta 
Torre Móvil de Finta (陽動振り飛車 yōdō furibisha) es una apertura de Torre Móvil en la que el jugador avanza el peón de torre, enviando un mensaje falso al oponente de que se tiene la intención de jugar una apertura de Torre Estática. Posteriormente, el jugador ordena sus piezas en una posición de Torre Móvil e intenta aprovechar cualquier desarrollo deficiente de las piezas por parte del oponente.

Véase también 

 Torre central
 Torre en Tercera Columna
 Torre en Cuarta Columna
 Apertura de Shogi

Notas

Bibliografía

Enlaces externos 

 Shogi Shack: Aifuribisha Murata
 Diario de Shogi (etc) en Japón: Ataque de borde por Torre Cambiante

Shōgi